Ernest Feray (1804-1891), industriel et homme politique français.
Georges Feray (1892-1965), architecte français.
 Yveline Féray (1941-), romancière française.

Homonymie de patronyme